Милан Чич (; , Zákamenné, Чехословацкая Республика — , , Словацкая Республика) — чехословацкий государственный деятель и юрист словацкого происхождения, премьер-министр Словацкой социалистической республики (1989—1990).

Биография 

Окончил юридический факультет Университета Коменского, на котором преподавал (1961—1964 и 1970—1987). Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Словацкой Академии наук. Является автором нескольких монографий и других документов в области уголовного и конституционного права.

 1964—1967 гг. — в Министерстве юстиции Словакии,
 1969—1970 гг. — заместитель министра юстиции Словацкой Социалистической Республики,
 1977—1987 гг. — заведующий кафедрой уголовного права, криминологии и криминалистики и заместитель декана юридического факультета Университета Коменского,
 1978—1989 гг. — директор Института государства и права Словацкой Академии наук,
 1988—1989 гг. — вице-президент Словацкой Академии наук,
 1988—1989 гг. — министр юстиции Словацкой Социалистической Республики,
 1989—1990 гг. — премьер-министр Словацкой Республики,
 1990—1992 гг. — член Федерального Собрания,
 1992 г. — заместитель премьер-министра Чехословакии,
 1993—2000 гг. — первый председатель Конституционного суда Словацкой Республики,
 с 2004 г. до конца жизни — начальник Канцелярии Президента Словацкой Республики.

В 1961—1990 гг. — член КПЧ, в 1990—1991 гг. член движения Общественность против насилия, 1991—1993 гг. — член Народной партии — Движение за демократическую Словакию. В 2000 г. предпринял неудачную попытку вернуться в политику от Демократической партии. В 2001 г. неудачно баллотировался на пост мэра Братиславы и в 2006 г. — на должность судьи Конституционного суда.

Его дочь является заведующий кафедрой уголовного права, криминологии и криминалистики юридического факультета Университета Коменского в Братиславе.

Источники 

 http://osobnost.aktuality.sk/milan-cic/
 http://www.aktuality.sk/clanok/217364/zomrel-milan-cic/

Премьер-министры Словакии
Члены Коммунистической партии Чехословакии
Члены Народной партии — Движения за демократическую Словакию
Почётные доктора Университета Павла Йозефа Шафарика